Блицавс () — фамилия латышского происхождения, распространённая в известной спортивной семье Австралии:

 Блицавс, Андрис (род. 1954) — австралийский баскетболист.
 Блицавс, Илзе (род. 1950-е) — австралийская баскетболистка.
 Блицавс, Карен (род. 1950-е) — австралийская баскетболистка.
 Блицавс, Марк (род. 1991) — австралийский футболист.
 Блицавс, Сара (род. 1993) — австралийская баскетболистка.
 Блицавс, Стефани (род. 1990) — австралийская баскетболистка.